106 FM Sertaneja é uma emissora de rádio brasileira que opera em FM 106.7 MHz, com o sistema irradiante e outorgada em Brodowski e sediada em Ribeirão Preto, pertencente ao Sistema Clube de Comunicação.

História 

A 106.7 MHz, surgiu em 1996 como afiliada da Jovem Pan FM, que encerrou as suas operações em dezembro de 2004.

Em 2005 surgiu expectativa da estreia da Band FM, o que não ocorreu, devido a estreia da Mix FM na frequência, a mesma entrou no ar em janeiro de 2005.

Em setembro de 2006 o diretor geral da 106.7 MHz Bento Vidal afirmou que não deverá renovar contrato com a Mix FM, a mesma encerrou as suas atividades em janeiro de 2007. 

No início de 2007 a 106.7 MHz, afiliou-se á Transamérica Hits, que encerrou as suas atividades no final de 2007, dando lugar para uma nova emissora local nomeanda 106 FM Sertaneja. 

Em novembro de 2015 a emissora realizou um show de aniversário para comemorar os seus 8 anos no dial de Ribeirão Preto.

Sistema Clube de Comunicação
106 FM